Платформа 140 км. (бывш. разъезд 140 км.) — остановочный пункт Киевского направления Московской железной дороги. Расположен в Малоярославецком районе Калужской области рядом с деревнями Гончаровка и Воробьёво. Открыт для пассажиров не ранее 1952 года.

Описание 
Остановочный пункт расположен на двухпутном электрифицированном перегоне Суходрев — Ерденево участка Бекасово I — Тихонова Пустынь Московской железной дороги. Отнесён к Калужскому региону Московской железной дороги ОАО РЖД.

Имеются две высокие боковые пассажирские платформы, соединённые между собой низким пешеходным переходом. На платформах установлены терминалы предварительного проездного документа (ТППД), с помощью которых пассажир оформляет предварительный проездной документ (в виде талона), подтверждающий факт отправления от исходной остановки. Когда пассажир предъявляет такой талон при покупке билета в поезде или на станции назначения, с него не взимается дополнительный сбор.

История 
25 мая 1945 года Решением ВЦСПС был организован санаторий «Воробьево» на 120 коек общего профиля. Позднее был открыт и железнодорожный остановочный пункт, построены две высокие пассажирские платформы, каменная билетная касса с крытым отделением для пассажиров. В 1970-х годах организовано регулярное автобусное сообщение с санаторием.

В годы Великой Отечественной войны в этих местах героически сражался сын легендарного комдива Гражданской войны капитан-артиллерист А. В Чапаев. В январе 1942 года он командовал артдивизионом 511 АП 133-й стрелковой дивизии и принимал активное участие в освобождении Гончаровки и Воробьёво.

По свидетельству местных жителей на месте современного о.п. в годы войны мог размещаться небольшой железнодорожный разъезд, который обслуживал эвакогоспиталь № 4043 Западного фронта (позднее 1-й воздушной армии) и военный аэродром.

Пассажирское движение 
На о.п. 140 км имеют остановку все электропоезда (кроме экспрессов), следующие направлением на Москву, Калугу и Кресты. Пассажирские поезда дальнего следования здесь остановок не имеют.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Калужской области
 Киевское направление Московской железной дороги
 Московско-Киево-Воронежская железная дорога

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 Расписание движения пригородных поездов Платформа 140 км на сайте агрегатора tutu.ru.

Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Малоярославецкого района